Людмила Георгиевна Иванова:
* Иванова, Людмила Георгиевна (род. 1957) — советская и российская оперная певица.
 Иванова, Людмила Георгиевна (род. 1978) — украинская фигуристка.